Чарторыйский — фамилия; имеет женскую форму .
 Чарторыйские — княжеский род из числа Гедиминовичей в Литовском, затем в Литовско-Польском государстве герба Погони Литовской.

Персоналии 
 Чарторыйский, Август (1858—1893) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католической монашеской конгрегации салезианцев, польский князь из рода Чарторыйских.
 Чарторыйский, Август Александр (1697—1782) — крупный политический деятель Речи Посполитой, генерал-майор коронных войск, воевода русский, генеральный староста земли подольской.
 Чарторыйский, Августин Юзеф (1907—1946) — польский аристократ, 2-й ординат в Сеняве.
 
 
 Чарторыйский, Василий Константинович (ок. 1375—1416) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода Чарторыйских.
 
 Чарторыйский, Владислав (1828—1894) — польский политический деятель в эмиграции, дипломатический эмиссар польского национального правительства.
 Чарторыйский, Ежи (ок. 1560—1626) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, князь Клеванский и Чарторыйский, староста луцкий.
 
 
 
 
 Чарторыйский, Николай Ежи (1585—1661) — государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат, князь на Клевани и Жукове, каштелян, воевода.
 
 Чарторыйский, Теодор Казимир (1704—1768) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой, пробст плоцкий, каноник краковский, аббат любинский, епископ познанский.
 Чарторыйский, Фёдор Михайлович (?—1542) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, князь Клеванский и Чарторыйский, староста луцкий.
 Чарторыйский, Юзеф Клеменс (1740—1810) — государственный деятель Речи Посполитой, польский аристократ, политик и дипломат, войт и староста луцкий и радошицкий.
 Чарторыйский, Ян Кароль (ок. 1626—1680) — государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат, староста снятынский, ланцкоронский, марковский, пунский, бохненский и велицкий.



См. также 
 Библиотека Чарторыйских — библиотека в Кракове, филиал краковского Национального музея.
 Музей Чарторыйских — художественное собрание в составе Национального музея в Кракове.
 Старый Чарторийск — село Маневичского района Волынской области, расположенное над рекой Стыр, родовое владение князей Чарторыйских.
 Фонд князей Чарторыйских — благотворительная организация, созданная для опеки над коллекцией библиотеки и Музея Чарторыйских.
 Чарторижский
 Черторижский